Beata Poźniak – attrice, regista, produttrice cinematografica e pittrice polacca
 Chris Poźniak – ex calciatore polacco naturalizzato canadese
 Dorota Poźniak – ex cestista polacca
 Kamil Poźniak – calciatore polacco